Ruggeri pode referir-se a:

 Enrico Ruggeri - cantor e apresentador de televisão italiano.
 Oscar Ruggeri - ex- futebolista argentino.

Desambiguações de sobrenomes